Для серии поддержки GP3, смотрите GP3 в сезоне 2012.

Сезон 2012 GP2 — восьмой сезон серии GP2 и первый сезон после объединения с серией GP2 Asia. Серия будет расширена, в неё включили этапы в Малайзии, Бахрейне и Сингапуре в рамках поддержки основных этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Серия приняла от Формулы-1 новую очковую систему для субботней гонки, в которой очки получает первая десятка, а победитель получает 25 очков. Сменилась очковая система и для спринта, теперь победитель получает 15 очков, а очки получают первая восьмерка пилотов. Очки за поул-позицию и за быстрый круг увеличились в 2 раза, то есть за поул-позицию пилот получает 4 очка, а за быстрый круг в гонке или в спринте — 2 очка. Также пилоты должны использовать два состава резины, как в Формуле-1.

Титул выиграл пилот команды DAMS Давиде Вальсекки.

Команды и пилоты

Переходы пилотов

Переходы в другую команду 
 Джонни Чекотто-младший перешел из Ocean Racing Technology в Barwa Addax Team.
 Стефано Колетти перешел из Trident Racing в Scuderia Coloni, в которой он выступал на Финале GP2 2011.
 Родольфо Гонсалес перешел из Trident Racing в Caterham Racing.
 Йозеф Краль перешел из Arden International в Barwa Addax Team.
 Фабио Ляймер перешел из Rapax в Racing Engineering.
 Хулиан Леаль перешел из Rapax в Trident Racing, в которой он выступал на Финале GP2 2011.
 Джолион Палмер перешел из Arden International в iSport International.
 Луис Разия перешел из Caterham Team AirAsia в Arden International.
 Давиде Вальсекки перешел из Caterham Team AirAsia в DAMS.
 Гидо ван дер Гарде перешел из команды-чемпиона Barwa Addax Team в Caterham Racing. Также он стал пилотом команды-родоначальницы в Формуле-1 — Caterham F1 Team.

Появление/возвращение в серию 
 Французский пилот Натанаэль Бертон, финишировавший 13-м в Формуле-Рено 3.5, пришел в Racing Engineering.
 Став вице-чемпионом серии GP3 за команду Lotus ART, британский пилот Джеймс Каладо пришел в команду серии GP2 Lotus GP, сменив в этой команде Жюля Бьянки.
 После участия в трех этапах в 2010 за команду David Price Racing, Фабрицио Крестани возвращается в серию в команду Venezuela GP Lazarus, за которую выступал в серии Auto GP.
 Том Диллманн, финишировавший 14-м в серии GP3, перешел в GP2 за команду Rapax. Он выступал в ней на Финале GP2 2011.
 Рио Харьянто, финишировавший 7-м в сериях GP3 и Auto GP в 2011 перешел в команду Marussia Carlin. Он выступал на Финале GP2 2011 за команду DAMS.
 Победитель гонок Auto GP Джон Ланкастер пришел в команду Ocean Racing Technology.
 Голландец Нигел Мелкер, бронзовый призер чемпионата 2011 GP3, перешел в Ocean Racing Technology. Он выступал на Финале GP2 2011 за команду DAMS.
 Чемпион Британской Формулы-3 Фелипе Наср будет выступать за команду DAMS.
 Итальянец Фабио Ониди, финишировавший пятым в Auto GP, будет выступать в Scuderia Coloni. Он выступал на Финале GP2 2011 за команду Super Nova Racing.
 Венесуэлец Джанкарло Серенелли, трехкратный чемпион серии LATAM Challenge, будет выступать за Venezuela GP Lazarus.
 Рикарду Тейшейра, выступавший в серии в 2009 за команду Trident Racing, будет выступать за Rapax.
 После выступлений в серии GP3 за команду MW Arden, швейцарец Симон Труммер будет выступать за Arden International.

Покинувшие серию 
 После двух сезонов за команду ART Grand Prix, Жюль Бьянки перешел в Мировую серию Рено в команду Tech 1 Racing, одновременно исполняя функции тест-пилота в команде Формулы-1 Sahara Force India F1 Team в сезоне 2012.
 Сэм Берд, выступавший в сезоне 2011 за ISport International, перешел в Мировую серию Рено
 Вице-чемпион сезона 2011 Лука Филиппи перешел в IndyCar за команду Rahal Letterman Lanigan Racing.
 Действующий чемпион серии Ромен Грожан возвращается в Формулу-1 в команду Lotus F1 Team.
 Алвару Паренте, выступавший в сезоне 2011 за команды Racing Engineering и Carlin, переходит в чемпионат мира в классе GT1 в команду Hexis Racing.
 Пилот команды Barwa Addax Team Шарль Пик перешел в Формулу-1 в команду Marussia F1 Team.

По ходу сезона 
 Испанец Дани Клос сменил Йозефа Краля в команде Barwa Addax Team на Гран-При Бахрейна. После того, как Клос принял участие в первой свободной практике на Гран-При Испании Формулы-1 за команду HRT F1 Team, Краль вернулся за руль, так как по правилам GP2 пилоту нельзя участвовать на этапе GP2, если он задействован еще в каком-нибудь гоночном мероприятии.
 Новозеландец Брендон Хартли сменил Джона Ланкастера в команде Ocean Racing Technology на Гран-При Бахрейна. Причиной стали финансовые проблемы.
 Рене Биндер сменил Джанкарло Серенелли в Venezuela GP Lazarus с десятого этапа чемпионата в Спа-Франкоршам.
 Серхио Канамасас сменил Фабрицио Крестани в Venezuela GP Lazarus с восьмого этапа чемпионата в Хоккенхаймринге.
 За неделю до предпоследнего этапа чемпионата в Монце, Scuderia Coloni объявила, что Стефано Колетти покидает команду без объяснений. Лука Филиппи, вице-чемпион 2011 года, заменил его на последние два этапа. Колетти позже присоединился к команде Rapax, заменив Даниэля де Йонга.
 Даниэль де Йонг присоединился к Rapax на этап в Валенсии из-за болезни основного пилота команды Рикарду Тейшейры. Том Диллманн провел тот этап на машине Тейшейры, тогда как де Йонг пилотировал машину Диллманна. Тейшейра вернулся за руль на этапе в Сильверстоуне, а де Йонг сменил Диллманна. Диллманн провел следующую гонку на Хоккенхаймринге, после чего окончательно покинул команду.
 Джейк Розенцвейг сменил  в Barwa Addax Team на последние два этапа.

Перемены в командах 
 Carlin заключило соглашение с российским автоконструктором Marussia Motors и командой Формулы-1 Marussia F1 Team, создав похожий альянс, как в серии GP3 у команды Manor Racing
 После выступлений в сезоне 2011 в сериях GP2 и GP3 под названием Lotus ART, ART Grand Prix переименована в Lotus GP, усилив свои дружеские отношения со спонсором Lotus и командой Формулы-1 Lotus F1 Team. Машины команды Lotus GP будут раскрашены как машины Lotus F1 Team в Формуле-1, в черные и золотые цвета.
 Team Lazarus сменит в чемпионате Super Nova Racing и будет выступать под названием Venezuela GP Lazarus.

Календарь 2012 
Календарь сезона 2012 был опубликован 16 декабря 2011 года. Календарь расширен до 12 этапов, включая новые этапы в Малайзии, Сингапуре и Бахрейне. В чемпионате будет 24 гонки, что является рекордом серии за все время её существования.

Смены в календаре 
 Серия посетила Малайзию в качестве гонки поддержки Гран-при Малайзии. Серия GP2 Asia посещала Малайзию в 2008—2009.
 Серия также посетила Бахрейн в качестве гонки поддержки Гран-при Бахрейна и независимо от Формулы-1 через неделю.
 Серия впервые в истории посетила Сингапур.
 Серию покинул этап в Турции после его отмены в Формуле-1.
 Серию также покинул этап в Абу-Даби.
 Этап в Германии сменил трассу с Нюрбургринга на Хоккенхаймринг.

Результаты

Положение в зачете

Личный зачет 

Notes:
 † — Пилоты, не финишировавшие в гонке, но которые прошли 90 % дистанции.

Очки получает первая десятка в субботней гонке и первая восьмерка в воскресном спринте. Также обладатель поул-позиции получает четыре очка, а показавшие быстрые круги — два очка, при условии, что они финишировали в первой десятке.

Очки за гонку

Очки за спринт

Командный зачет 

Примечания:
 † — Не финишировавшие в гонке, но те, кто прошел более 90 % дистанции.

Сезоны основного чемпионата GP2